«San Andrés» hace referencia a varios artículos:

Personajes 

San Andrés el Apóstol (s. I), primer discípulo de Jesús de Nazaret;
San Andrés Avelino (1521-1608), sacerdote italiano;
San Andrés Kim Taegön (1821-1846), sacerdote coreano;
San Andrés Bobola (1591-1657), sacerdote polaco;
San Andrés Calibita;
San Andrés Chong Hwagyong;
San Andrés Corsini (1302-1373), sacerdote italiano;
San Andrés de Cilicia;
San Andrés de Creta (650- s. VIII), sacerdote griego;
San Andrés de Florencia;
San Andrés Fournet;
San Andrés Huberto Fournet;
San Andrés Kaggwa;
San Andrés Nguyên Kim Thông Nam;
San Andrés Tran Van Trông;
San Andrés Dung Lac;

Cultura

Arte 

 San Andrés, cuadro pintado por Francisco de Zurbarán;
 San Andrés, cuadro pintado por José de Ribera;

Cine 

 San Andreas, película estadounidense de 2015;

Folclore 

 Cacharros de San Andrés, celebración tradicional de la isla de Tenerife, España;
 Tablas de San Andrés, fiesta en el norte de la isla de Tenerife, España;

Geografía 

 Falla de San Andrés, falla geológica en Norteamérica.
 Cordillera de San Andrés, cadena montañosa en Estados Unidos;

Divisiones administrativas

Argentina 

 San Andrés de Giles, localidad en la provincia de Buenos Aires;
 San Andrés, localidad en el partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires;
 Partido de San Andrés de Giles, división administrativa de la provincia de Buenos Aires;
 San Andrés, localidad de la provincia de Tucumán;

Bolivia 

 San Andrés, municipio en el departamento del Beni;
 San Andrés de Machaca, municipio en el departamento de La Paz;

Chile 

 San Andrés, barrio de la ciudad de Temuco;

Colombia 

 San Andrés, municipio en el departamento de Santander;
 San Andrés, municipio en el departamento de San Andrés y Providencia;
 San Andrés de Sotavento, municipio en el departamento de Córdoba;
 San Andrés de Cuerquia, municipio en el departamento de Antioquia;
 Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, departamento de Colombia;
 Isla de San Andrés, isla parte del archipiélago colombiano en el mar Caribe;

Costa Rica 
 San Andrés de León Cortés Castro, distrito del cantón de León Cortés Castro de la provincia de San José;

Cuba 

San Andrés, localidad de la Provincia de Pinar del Río;
San Andrés, localidad de la Provincia de Holguín;

El Salvador 

 San Andrés, sitio arqueológico precolombino;

España 

 Castilla y León:
San Andrés de Montearados, localidad de Burgos;
San Andrés de Montejos, localidad del municipio de Ponferrada, León.
San Andrés del Rabanedo, municipio de León;
San Andrés de las Puentes, localidad del municipio de Torre del Bierzo, León;
San Andrés de Arroyo, localidad del municipio de Santibáñez de Ecla, Palencia;
San Andrés de la Regla, localidad del municipio de Villota del Páramo, Palencia;
San Andrés de Soria, localidad del municipio de Almarza, Soria;
San Andrés de San Pedro, localidad del municipio de Oncala, Soria.
 Andalucía:
San Andrés Golf, localidad de Cádiz;
San Andrés-San Pablo, barrio de la ciudad de Córdoba.
San Andrés, barrio en la localidad de Málaga.
 Galicia:
 La Coruña:
San Andrés de Cures, parroquia del concello de Boiro.
San Andrés de Teixido, lugar de la parroquia de Régoa, concello de Cedeira.
San Andrés de Meirama, parroquia del concello de Cerceda.
San Andrés, lugar de la parroquia de San Félix de Monfero, concello de Monfero.
San Andrés de Viladonelle, parroquia del concello de Neda.
San Andrés de Lesta, parroquia del concello de Ordes.
San Andrés de Tallo, parroquia del concello de Ponteceso.
San Andrés de Carnoedo, parroquia del concello de Sada.
San Andrés de la Pereira, parroquia del concello de Santa Comba.
San Andrés de Roade, parroquia del concello de Sobrado.
San Andrés, lugar de la parroquia de Lago, concello de Valdoviño.
San Andrés de Illobre, parroquia del concello de Vedra.
San Andrés de Trobe, parroquia del concello de Vedra.
 Lugo:
Santo André, localidad del municipio de Baralla.
Santo André de Chamoso, localidad del municipio de O Corgo.
Santo André, localidad del municipio de O Corgo.
Santo André de Logares, localidad del municipio de Fonsagrada.
Santo André, localidad del municipio de Fonsagrada.
Santo André de Castro, localidad del municipio de Lugo.
Santo André, localidad del municipio de Mondoñedo.
San Andrés de Masma, localidad del municipio de Mondoñedo.
Santo André, localidad del municipio de As Nogais.
Santo André da Ribeira, localidad del municipio de Páramo.
Santo André, localidad del municipio Páramo.
Santo André de Paradela, localidad del municipio de Sarria.
Santo André, localidad del municipio de Sarria.
Santo André de Boimente, localidad del municipio de Vivero.
 Orense:
San Andrés, lugar de la parroquia de Albarellos, concello de Boborás.
San Andrés de Fonteita, parroquia del concello de Chandrexa de Queixa.
San Andrés de Piñeira Seca, parroquia del concello de Xinzo de Limia.
San Andrés, lugar de la parroquia de Armariz, concello de Junquera de Ambía;
San Andrés, lugar de la parroquia de Villaderrey, concello de Trasmiras.
San Andrés de Prada, parroquia del concello de A Veiga.
San Andrés de Requeixo, parroquia del concello de A Veiga.
 Pontevedra:
San Andrés, localidad del municipio de Gondomar.
San Andrés, localidad del municipio de Porriño.
San Andrés, localidad del municipio de Salvaterra de Miño.
Figueirido, localidad del municipio de Vilaboa.
 Castilla-La Mancha:
San Andrés del Congosto, municipio de Guadalajara;
San Andrés del Rey, municipio de Guadalajara;
San Andrés, localidad del municipio de Lumbreras, La Rioja.
San Andrés del Valle, localidad del municipio de Estollo, La Rioja;
San Andrés, localidad del municipio de Murcia.
 Asturias:
San Andrés de los Tacones, localidad en el concejo de Gijón.
 San Andrés, localidad en el concejo de Gijón.
San Andrés, localidad en el concejo de Noreña.
San Andrés, localidad en el concejo de Oviedo.
San Andrés, localidad en el concejo de Parres.
San Andrés, localidad en el concejo de Salas.
San Andrés de Llinares, localidad en el concejo de San Martín del Rey Aurelio.
San Andrés, localidad en el concejo de San Tirso de Abres.
San Andrés, localidad en el concejo de Tineo.
San Andrés, localidad en el concejo de Villaviciosa.
 Canarias:
San Andrés, localidad de Las Palmas;.
San Andrés y Sauces, municipio de Tenerife;
San Andrés, localidad en el municipio de San Andrés y Sauces, Tenerife;
Igueste de San Andrés, localidad en el municipio de Santa Cruz de Tenerife;
San Andrés, localidad en el municipio de Santa Cruz de Tenerife;
Ladera de San Andrés, localidad en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
San Andrés, localidad en el municipio de Valverde, Tenerife;
 Cantabria:
San Andrés, localidad en el municipio de Bárcena de Cicero.
 San Andrés, localidad en el municipio de Cabezón de Liébana.
 San Andrés, localidad en el municipio de Los Corrales de Buelna.
 San Andrés, localidad en el municipio de Luena.
 San Andrés, localidad en el municipio de Valdeprado del Río.
 San Andrés de Valdelomar, localidad en el municipio de Valderredible.
 País Vasco:
Erbera/San Andrés, localidad del municipio de Echevarría;
San Andrés, localidad del municipio de Yurreta;
 Cataluña:
Sant Andreu-Farners, localidad del municipio de Capolat, Barcelona;
San Andrés de la Barca, municipio de Barcelona;
San Andrés de Llavaneras, municipio de Barcelona;
Sant Andreu de la Vola, localidad del municipio de San Pedro de Torelló, Barcelona;
Sant Andreu de Bancells, localidad del municipio de Vilanova de Sau, Barcelona;
Sant Andreu del Terri, localidad del municipio de Cornellá del Terri, Gerona;
San Andrés Salou, municipio de Gerona;
Sant Andreu de Socarrats, localidad del municipio de Vall de Vianya, Gerona;
Sant Andreu, localidad del municipio de Montferrer Castellbó, Lérida;
 Madrid:
San Andrés, barrio en el distrito de Villaverde.

Filipinas 

 San Andrés, municipio en la provincia de Catanduanes.

Gran Bretaña 

 Saint Andrews, ciudad de Escocia.

Guatemala 

 San Andrés, en el departamento de El Petén.

Honduras 

 San Andrés, municipio de Lempira.
 Aldea de San Andrés, localidad del municipio de La Unión.

México 

 San Andrés, localidad en el municipio de Tlalnepantla, estado de México.
 San Andrés, localidad en el municipio de Santiago Ixcuintla, estado de Nayarit.
 San Andrés, localidad del municipio de Magdalena, estado de Jalisco.
 San Andrés Cholula, municipio del estado de Puebla.
 San Andrés Larráinzar, municipio del estado de Chiapas.
 San Andrés Míxquic, pueblo de Tláhuac, Distrito Federal.
 San Andrés Ixtlán, localidad del municipio de Gómez Farías, estado de Jalisco.
 San Andrés Sakamch'en de Los Pobres, municipio en el estado de Chiapas.
 San Andrés Tuxtla (Veracruz), municipio del estado de Veracruz.
 Parque San Andrés, colonia de la delegación Coyoacán, Distrito Federal.
 San Andrés Totoltepec, pueblo originario de la delegación Tlalpan, Distrito Federal.
 San Andrés Tianguistengo, localidad en el municipio de Actopan, estado de Hidalgo.
 San Andrés Chichayotla, localidad en el municipio de Calnali, estado de Hidalgo.
 San Andrés Daboxtha, localidad en el municipio de Cardonal, estado de Hidalgo.
 San Andrés, localidad en el municipio de San Bartolo Tutotepec, estado de Hidalgo.
 San Andrés Tultepec, localidad en el municipio de Tula de Allende, estado de Hidalgo.

Panamá 

 San Andrés, localidad en la provincia de Chiriquí;

Perú 

 Distrito de San Andrés, división administrativa en la Provincia de Pisco, Departamento de Ica;

Parques y plazas 
 Parque nacional de San Andrés, área protegida en el departamento de Cajamarca.

Transportes 
 San Andrés, estación ferroviaria en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 San Andrés, estación ferroviaria clausurada de la empresa Cercanías de Málaga, España.
 San Andrés, estación del Tren Ligero de Guadalajara, México.
 San Andrés Tomatlán, estación del Metro de la Ciudad de México.